Albalate del Arzobispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalate del Arzobispo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Albalate del Arzobispo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar